Тети:

 Тети — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2347 — 2337 годах до н. э.
 Тети — село в Албании в горах Проклетие.
 Тети — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Нуоро.